Wichernstraße steht für:

 Wichernstraße, Straße in Leipzig, siehe Liste der Kulturdenkmale in Anger-Crottendorf
 Wichernstraße, Straße in Lutherstadt Wittenberg, siehe Liste der Kulturdenkmale in Lutherstadt Wittenberg #Lutherstadt Wittenberg
 Wichernstraße, Straße in Radebeul, siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul (Gemarkung)